– japoński kombinator norweski, a następnie skoczek narciarski. Trzykrotny uczestnik mistrzostw świata juniorów (2015–2017).

Przebieg kariery

Kombinacja norweska 
Nakamura początkowo uprawiał kombinację norweską. W dyscyplinie tej trzykrotnie (lata 2015–2017) startował na mistrzostwach świata juniorów – indywidualnie najlepszy wynik zanotował w 2017, gdy był czwarty (Gundersen HS100/5 km – po skokach zajmował 2. lokatę, ale uzyskał dopiero 30. czas biegu), a drużynowo w 2015, gdy Japończycy zajęli 6. miejsce.

W marcu 2016 w Chaux-Neuve zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 23. pozycję (Gundersen HS118/10 km). Tydzień później w Klingenthal zajął najwyższe w swojej karierze, 12. miejsce w zawodach tej rangi (Gundersen HS140/10 km) – po skoku był trzeci, ale w biegu uzyskał 34. czas rywalizacji.

10 lutego 2017 w Sapporo zadebiutował w Pucharze Świata, zajmując 38. pozycję (Gundersen HS134/10 km). 30 września 2017 wystąpił w Letnim Grand Prix w Planicy (Gundersen HS139/10 km), gdzie zajął 40. miejsce. 4 lutego 2018 w Hakubie po raz drugi w karierze wystąpił w Pucharze Świata (Gundersen HS134/10 km), zdobywając pierwsze punkty (18. lokata) – po skoku był drugi, ale w biegu uzyskał najgorszy w całej stawce, 34. rezultat.

Start w Pucharze Świata w Hakubie w lutym 2018 był jego ostatnim w zawodach pucharowych rangi FIS w kombinacji norweskiej, a miesiąc później wystąpił jeszcze w lokalnych zawodach w Sapporo.

Skoki narciarskie 
W oficjalnych zawodach międzynarodowych w skokach narciarskich rozgrywanych pod egidą FIS zadebiutował w sierpniu 2019 w Râșnovie, gdzie dwukrotnie punktował w zawodach FIS Cupu – w pierwszym starcie stanął na najniższym stopniu podium, a w drugim był 19. We wrześniu 2019 w tej samej miejscowości, w ramach letniej edycji cyklu, zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, plasując się na 30. pozycji.

Osiągnięcia w skokach narciarskich

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Râșnov – 24 sierpnia 2019 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Japońscy kombinatorzy norwescy
Japońscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1997